Дикий Арман (настоящее имя Арман Бахытович Джумагельдиев; род. 4 октября 1984 года, Чимкент) — казахстанский криминальный авторитет, который приобрёл известность в связи с алма-атинскими погромами в январе 2022 года.

Личная жизнь 
Состоит в браке с уроженкой Киргизии моделью Айколь Аликжановой, осенью 2021 года она родила ему дочь[1].

биографии 
вынуждены прятаться под столами. В ходе этих беспорядков Арман лично совершил нападение на лидера партии, однако был остановлен его телохранителями. Итогом стал арест, который был осуществлён целой бригадой оперативников при поддержке бойцов казахстанского спецподразделения Арлан. Затем последовал суд и условный срок по статье «Хулиганство».

В 2008 году Арман принимал участие в криминальных разборках с крупным чимкентским предпринимателем Тохтаром Тулешовым. В результате, прямо в центре Чимкента на него было совершено покушение, погибли два его подельника, а ему самому пришлось скрываться в Киргизии. Однако впоследствии его преследователи, братья Ерубаевы, были ликвидированы, а сам он был арестован в Алма-Ате, где ему присудили новый тюремный срок за найденные у него наркотики и патроны. В этот раз он отсидел три года.

После освобождения Арман переехал на постоянное место жительства в Турцию. Ему удалось войти в ближайшее окружение азербайджанского криминального авторитета Лоту Гули, с которым познакомился во время тюремного заключения. Лоту Гули контролировал поставки фруктов и наркотиков из Турции и Центральной Азии на Украину и в Россию. Кроме этого, Арман наладил хорошие отношения с узбекским авторитетом Гафуром Рахимовым. В результате летом 2021 года Джумагельдиев был задержан турецким спецназом для «профилактической беседы».

Медиа-активность 
В Турции Арман Джумагельдиев сделал попытку сменить имидж, подавая себя как респектабельного блогера и поборника правосудия. Например, им был устроен демонстративный допрос и записаны извинения Аслана Мурзабекова, учредителя финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард», жертвами которого стали не менее 17 тысяч казахстанцев. Кроме этого, во время пандемии коронавируса в Казахстане Арман занимался показательной рассылкой медицинских препаратов в разные районы Казахстана; благодарности от медработников и казахстанцев немедленно выкладывались в инстаграмме Армана.

В 2020 году призвал своих соотечественников добраться до британского комика Саши Барона Коэна, «который фильмами про Бората Сагдиева оскорбил казахов».

Январские события в Алма-Ате 
Во время январских событий 2022 года Арман появился в Алма-Ате, и в онлайн-сетях обратился к народу, требуя сохранять порядок и не допускать беспредела. 6-го января он попытался выступить перед протестующими на площади Республики, однако понимания у обозлённых сограждан не нашёл и был жестоко избит. Впоследствии Арман заявил, что бунтовщики были под действием алкоголя и наркотиков.

7 января 2022 года Арман Дикий был задержан с шестью своими подельниками в связи с погромами в городе Алма-Ата. У них было изъято оружие, боеприпасы и бронированный автомобиль. Арман не отрицал своего участия в протестах, однако в соцсетях сохранились его многочисленные призывы к согражданам не заниматься грабежами, погромами и мародёрством. Тем не менее, казахстанская Генеральная прокуратура завела на него уголовное дело по факту организации массовых беспорядков. А в ночь с 1-го на 2-е февраля 2022 года его тайно переправили в изолятор временного содержания казахстанского КНБ. По данным следствия преступная группировка Дикого Армана занималась похищением заложников и насильно удерживала 24 человек, которых люди Армана перевозили с места на место и избивали, в результате чего один из них скончался. Вместе с тем, по словам одного из пострадавших, который пожелал остаться неизвестным, избиения и похищения в самом деле имели место, однако смерть несчастного наступила из-за действий полицейского спецназа, освобождавшего заложников.

Примечания 

Преступники Казахстана